Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2018 проводился с 3 по 10 марта 2018 в городе Фарго (штат Северная Дакота).

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как женская сборная США по кёрлингу на , который состоялся в марте 2018 в городе Норт-Бей (провинция Онтарио, Канада).

Победителями чемпионата (2-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) стала команда скипа Джейми Синклер, победившая в финале команду скипа Кори Кристенсен. Бронзовые медали завоевала команда скипа Cora Farrell.

Коэффициент силы команд-участниц чемпионата () — 2,6790.

Одновременно и там же проходил чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2018.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 Проходят напрямую в финал плей-офф.
 Проходят в полуфинал плей-офф.

Плей-офф

Полуфинал 
9 марта, 14:00

Финал 
10 марта, 12:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов США 2018
 Sinclair rink captures 2018 Women's National Championship title | Curling | TeamUSA

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2018

Спорт в США в 2018 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Северной Дакоте
Март 2018 года